Спрос:
 Спрос — экономическая категория товарного производства.
 СПРОС — потребительский журнал.